Schlacht bei Jüterbog steht für:
 Schlacht bei Jüterbog (1644), die Schweden unter Lennart Torstensson besiegen die Kaiserlichen während des Torstenssonkriegs
 Schlacht bei Dennewitz (1813), die Preußen unter Freiherr von Bülow und Graf von Tauentzien besiegen eine französische Armee